Ján Koristek (ur. 11 lipca 1996 w Látky) – słowacki biegacz narciarski, zawodnik klubu Ski Team Jase Latky.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się w 25 lutego 2012 roku, podczas zawodów rangi "FIS Race" w polskiej miejscowości Zakopane, gdzie nie ukończył biegu na dystansie 10 km stylem klasycznym. Dzień później na dystansie 15 km stylem dowolnym uplasował się na 21. pozycji na 28 sklasyfikowanych zawodników.

W Pucharze Świata zadebiutował 25 listopada 2018 roku w Ruce, gdzie uplasował się na 79. miejscu na dystansie 15 km stylem klasycznym. Pucharowe punkty wywalczył podczas ostatniego etapu Tour de Ski, zdobywając 5 punktów do klasyfikacji generalnej.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Uniwersjada

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Koristek nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Słowaccy biegacze narciarscy
Słowaccy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1996